Gand peut renvoyer à :

Géographie 
 La ville belge de Gand ;
 La rivière Gand, sous-affluent du fleuve Loire, en France.

Noms dérivés 
 Bois-de-Gand, commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.
 Croizet-sur-Gand, commune française située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes.
 Saint-Gand, commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Sas-de-Gand, ville néerlandaise, située dans la commune de Terneuse.

Patronyme 

 Adrien Gand (1907-1990), évêque et coadjuteur du diocèse de Lille de 1968 à 1983 ;
 Charles-Adolphe Gand (1812-1866), membre d'une célèbre famille de luthiers français ;
 Charles Nicolas Eugène Gand (1825-1892), luthier français, frère du précédent ;
 Jean-François Louis Jules Gand (1826-1892), général français.

de Gand
 Saint Bavon de Gand (vers 589-654), moine bénédictin et ermite, saint patron de la ville de Gand ;
 Ernestine de Gand,  abbesse de l'abbaye de la Cambre ;
 Gilbert de Gand (vers 1123-1155/1156), noble britannique. Comte de Lincoln et lord de Folkingham (Lincolnshire), et Hunmanby (Yorkshire), partisan du roi Étienne d'Angleterre dans la guerre civile pour le trône d'Angleterre, qui l'opposait à Mathilde l'Emperesse ;
 Henri de Gand (vers 1217-1293), chanoine puis archidiacre de Tournai ;
 Jean de Gand, KG, (1340-1399), noble britannique. Comte de Richmond (1342-1372), de Lancastre, de Lincoln, de Derby et de Leicester (1361-1399), il est fait duc de Lancastre en 1362, et duc d'Aquitaine en 1390 ;
 Willem Joseph de Gand (1626-1672), amiral néerlandais mort à la bataille de Solebay.

Cinéma 
 le gand, une espèce de l'univers de Star Wars.

Voir aussi 
Voir également l'homophone .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités